Matagorda bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Matagorda (Mississippi)
 Matagorda (Texas)
 Matagorda County, Verwaltungseinheit in Texas
 Matagorda Bay, Bay an der Küste von Texas
 Matagorda Island, Küsteninsel vor Texas
 Matagorda Island State Park, Park in Texas

Sonstiges:
 Matagorda Island Air Force Base, Militärbasis in Texas
 USCGC Matagorda, Schiff der Küstenwache
 USS Matagorda (AVP-22), Schiff der US-Navy